RS (Berlijn), een historisch motorfietsmerk
 RS (rapper), een Nederlandse drillrapper
 SH, een historisch motorfietsmerk uit Karlsruhe, ook verkocht onder de naam RS
 Respiratoir syncytieel virus of RS-virus, een verkoudheidsvirus dat gevaarlijk kan zijn bij kinderen
 RS-232, een telecommunicatiestandaard voor seriële binaire datacommunicatie
 RS-422, een seriële aansluiting
 RS/6000, de naam die IBM gebruikte voor zijn mid-range UNIX (AIX)-systemen
 RuneScape, een MMORPG-spel
 (The) Rolling Stones, een Engelse rockband
 ₨, een valutateken voor roepie